Jein steht für:
 Jein (Comic) von Büke Schwarz aus dem Jahr 2020
 Jein (Lied) der Rapgruppe Fettes Brot von 1996
 Jein (Kwajalein), winziges Inselchen des Kwajalein-Atolls in der Ralik-Kette im ozeanischen Staat der Marshallinseln
 Gregory Jein (1945–2022), US-amerikanischer Spezialeffektekünstler und Modellbauer

jein ist
 eine deutsche Antwortpartikel, siehe Jein

Siehe auch:
 Jain (Begriffsklärung)